Seebruch steht für:

 Bad Seebruch in der Stadt Vlotho, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Plöwensches Seebruch im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern